L'expression Orange bleue a été rendue célèbre par le vers de Paul Éluard « La terre est bleue comme une orange », le premier du septième poème du recueil L'Amour la poésie.

Ce terme peut aussi désigner :
L'Orange bleue, franchise de clubs de remise en forme et de fitness
 Tintin et les oranges bleues (1964), film inspiré de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin.
 L'Orange bleue, chanson de Michel Berger.
 L'Orange bleue, chanson de Bernard Ménez.
 Coalition orange-bleue, une coalition gouvernementale de Belgique composé de socio-chrétiens dont la couleur traditionnelle est l'orange et de libéraux dont la couleur traditionnelle est le bleu. Elle aurait pu voir le jour à l'issue des élections législatives du 10 juin 2007.
Orange Blue, groupe de musique allemand.
L'Orange Bleue, centre culturel d'Eaubonne.
 L'Orange bleue est un récit de Yassu Gauclère, rédigé entre 1933 et 1939 et publié par Gallimard en .

Le collectif Orange Bleue est un collectif de prévention et de réduction des risques qui intervient en milieu festif sur toute la Bretagne.

Notes et références